Omar Bencomo es el conjunto del nombre propio, que puede referirse a:

 Omar Bencomo (beisbolista) (1964-), exbeisbolista y entrenador de pitcheo venezolano.
 Omar Bencomo Jr. (1989-), beisbolista venezolano.